Peter Velits, ciclista slovacco (1985);
Martin Velits, ciclista slovacco (1985).